В этом списке представлены самолёты, которые выпускались итальянской авиационной промышленностью и эксплуатировались во время Второй Мировой войны Королевскими ВВС Италии (Regia Aeronautica), а с конца сентября 1943 года, после фактически разделения Италии на два государства, соответственно в двух итальянских ВВС: Воюющих сил Италии (Королевства Италия на стороне Антигитлеровской коалиции) и Национальных Республиканских ВВС (прогерманская Итальянская социальная республика). В списке также представлены самолёты доставшиеся Италии от крупных оккупированных ею стран, имевших собственные ВВС, таких как: Франции и Югославии, переданные немцами как трофеи, а также некоторые типы самолётов произведённые немецкой авиапромышленностью и поставлявшиеся итальянцам как союзникам.
 Самолёты отмеченные голубым цветом — опытные итальянского производства, не пошедшие в серийное производство.
 Самолёты отмеченные розовым цветом — трофейные, захваченные итальянцами или переданные им гитлеровцами.
 Самолёты отмеченные желтым цветом — зарубежного производства (в основном немецкие), проданные итальянцам до или во время войны.
В комментариях к моделям трофейных самолётов указаны прежние ВВС, где они эксплуатировались.
В колонке «В эксплуатации» указан год принятия на вооружение самолётов (в том числе и зарубежного производства) в Итальянских ВВС.

Дополнение 
Трофейные самолёты не принятые официально на вооружение Regia Aeronautica по каким-либо причинам. Указаны модели, в скобках количество.
 Breguet 19 B.2 (1)
 Breguet 693 AB.2 (Более 2)
 Bristol Beaufighter Mk.IF (1)
 Bristol Blenheim Mk.IV
 Consolidated B-24D Liberator (1)
 Dornier Do 17Kb-1 (1)
 Fairey Albacore (1)
 Fairey Swordfish (1 — не летающий)
 Hawker Fury (4)
 Hawker Hurricane Mk.I (1)
 Lockheed P-38 Lightning (1)
 Rogožarski Fizir| (3)
 Rogožarski PVT (1)
 Zmaj Fizir FP-2

Комментарии

Литература 

 
 
 
 
 

 
 
Самолёты Италии
Списки самолётов
Списки военной техники Второй мировой войны